Jméno a příjmení Jaroslav Krejčí nese více známých osobností:

 Jaroslav Krejčí (1892–1956) – československý právník a politik, předseda vlády Protektorátu Čechy a Morava
 Jaroslav Krejčí mladší (1916–2014) –  československý a český politik, právník, makroekonom a sociolog, protinacistický odbojář a sociální demokrat, nositel Medaile Za zásluhy, syn Jaroslava Krejčího nar. 1892
 Jaroslav Krejčí (fotograf) (1929–2006) – český divadelní fotograf, výtvarník, grafik, pedagog na FAMU
 Jaroslav Krejčí (lesník) (1935–1999) – český lesník, jeden ze zakladatelů Národního parku Podyjí
Jaroslav Krejčí (herec) (* 1959) – český herec